Rozmnožování vejci je dominantní způsob rozmnožování u hadů. Hadí vejce jsou dále:

film Hadí vejce (The Serpent's Egg) od režiséra Ingmara Bergmana,
album Hadí vejce (The Serpent's Egg) od dvojice Lisa Gerrard a Brendan Perry.

Možná hledáte informaci o slavném podobenství o hadích vejcích z monologu Bruta v Shakespearově hře Julius Caesar. (And therefore think him as a serpent's egg. Which hatch'd, would, as his kind grow mischievous; ...)